My Country, ’Tis of Thee, znana także pt. America – amerykańska pieśń patriotyczna
śpiewana pod melodię „God Save the King”. Pełniła rolę hymnu Stanów Zjednoczonych do 1931, kiedy oficjalnym hymnem narodowym został „Gwieździsty sztandar”.

Słowa pieśni napisał pastor  w 1832 roku.

Słowa 
 1. My country, 'tis of thee,
 sweet land of liberty, of thee I sing;
 land where my fathers died,
 land of the pilgrims' pride,
 from every mountainside let freedom ring!

 2.My native country, thee,
 land of the noble free, thy name I love;
 I love thy rocks and rills,
 thy woods and templed hills;
 my heart with rapture thrills, like that above.

 3. Let music swell the breeze,
 and ring from all the trees sweet freedom's song;
 let mortal tongues awake;
 let all that breathe partake;
 let rocks their silence break, the sound prolong.

 4. Our fathers' God, to thee,
 author of liberty, to thee we sing;
 long may our land be bright
 with freedom's holy light;
 protect us by thy might, great God, our King.

Linki zewnętrzne 
 Tekst i melodie w formacie MIDI

Przypisy 

Historyczne hymny państwowe
Piosenki angloamerykańskie